Gupolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gupolo (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Gupolo (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 111,47), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar